Население Европы составляет 751 миллион человек или 9 % населения Земли (2018). Прирост населения сравнительно медленный и средний возраст сравнительно высокий по отношению к другим континентам мира. Европа, находясь в общемировом процессе старения населения Земли (кроме Африки южнее Сахары) и вызванного им уже в ряде стран, как развитых, так и развивающихся, демографического кризиса, наряду с Восточной Азией и рядом стран Юго-Восточной Азии (таких как Сингапур и Таиланд), имеет самый высокий средний возраст населения и подвержена наиболее быстрому старению населения на планете Земля. Но в отличие от стран Восточной Азии, страны Европы имеют не такую строгую иммиграционную политику, что позволяет даже приводить к росту населения ряда стран Европы; в перспективе при ещё большем ослаблении иммиграционных ограничений смогут и дальше притормаживать процессы старения населения своих стран за счёт иммигрантов, а наиболее экономически привлекательные страны Европы — и увеличивать своё население.

История 
В Античности и с эпохи Возрождения Европа оказывала доминирующее влияние в сфере культуры, экономики и социальных движений в мире. Население Европы важно не только исторически, но и для понимания нынешних международных отношений и вопросов народонаселения. 
Самое раннее появление людей современного физического типа (Homo sapiens) в Европе, известное на настоящий момент, датируется 35 тыс. лет назад, а 28 тысяч лет назад, вероятно, окончательно исчез неандерталец.
Проникновение протоиндоевропейцев в Европу датируется 4-м тысячелетием до н. э., с которым связывают появление Баденской, Ямной и культуры Боевых топоров. Из пяти древнейших постоянно населённых городов два находятся в Европе, остальные три — в Азии; со времен Античности уровень урбанизации и уровень жизни городского населения Европы был выше чем на других материках. В некоторых регионах Европы урбанизация достигала 50 % против максимум 5-10 % в Азии.
В Древней Греции зародилась Западная цивилизация, являющаяся вершиной достижения в человеческой истории, подарившая Миру прогрессивную систему отношений в науке, экономике, производительной силе человеческого гения (подавляющее большинство достижений политики, науки и культуры связаны с воззрениями, сложившимися в восточном средиземноморье Европы). Великое переселение народов легло в основу формирования латинской языковой системы Европы, на основе которой образовались многие языки Западной Европы. В X тыс до н. э. в Европе проживала половина населения Земли, в 1930-м 25 % (ныне около 9 %), в Средние Века почти 95 % христиан проживала в Европе (сейчас большинство христиан проживает за пределами Европы), почти вся промышленность в XIX в концентрировалась в Европе (в XXI в — более 80 % за пределами Европы).

Со второй половины XIX века во всех странах Европы наметились общие тенденции к непрерывному снижению рождаемости и обгоняющему падению смертности с последующей её стабилизацией. Первыми странами в мире, которые перешли ко II типу воспроизводства являются Финляндия и Хорватия, когда ещё была в составе Югославии. На нынешний момент во всех странах Европы воспроизводство населения ниже простого сохранения на прежнем уровне, что делает континент магнитом для переселенцев, замещающих дефицит молодой рабочей силы.

Некоторые текущие и прошлые вопросы в европейском народонаселении включают в себя религиозную эмиграцию, расовые отношения, экономическую иммиграцию, снижение уровня рождаемости и демографическое старение. В некоторых странах, подобных Республике Ирландия и Польше, доступность абортов сегодня ограничена и аборты полностью незаконны для Средиземноморского населения Мальты. В прошлом подобные ограничения, а также ограничения, связанные с контролем рождаемости, были в порядке вещей во всей Европе. Кроме того, две европейские страны (сегодняшние Нидерланды и Швейцария) разрешают виды добровольной эвтаназии.

Население по странам Европы 

В соответствии с различными определениями, такими, как рассмотрение вопроса о концепции Центральной Европы, следующие территории и регионы могут быть субъектами для других различных категоризаций. Не указано, какие метрополии входят в расчёты.

См. также 
 Старение Европы
 Демографический кризис в Российской Федерации

Примечания

Литература 
 Fertility Rate by Max Roser
 Trends in Mortality Differentials and Life Expectancy for Male Social Security-Covered Workers, by Average Relative Earnings by Hilary Waldron ORES Working Paper No. 108 (released October 2007)